Mar Chiquita (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Mar Chiquita (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Mar Chiquita (meer), een meer in de provincie Córdoba in Argentinië